Az alakulat (eredeti cím: The Troop) egy 2009-ben indult amerikai-kanadai televíziós akcióvígjáték. A sorozat alkotói Max Burnett, Greg Coolidge és Chris Morgan. A történet egy tinédzserekből álló alakulatról szól, akik szörnyek és egyéb természetfeletti dolgok ellen veszik fel a harcot.

A sorozatot az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában a Nickelodeon kezdte adni 2009. szeptember 18-án, majd később átkerült annak testvércsatornájára, a Nicktoonsra, majd ott ért véget 2013. május 8-án. Magyarországon szintén a Nickelodeon mutatta be 2010. május 10-én, majd később a VIVA is műsorra tűzte.

Cselekménye
A történet főszereplője Jake Collins, a kissé naív és vakmerő iskolás tinédzser, aki egy saját képregény megírásán dolgozik. Ám élete gyökeresen megváltozik, amikor az iskolai tanácsadó, Mr. Stockley beveszi Az alakulat nevű csapatba, amely csapat a világon élő szörnyeket és egyéb lényeket tartja kordában. Jake mellett a csapat tagja az iskola legnépszerűbb lánya, Hayley Steel, az iskola legnagyobb kockája, Felix Galica, valamint a második évadban érkezik Felix helyére Kirby Bancroft-Cadworth III, a gazdag családból származó tudományos géniusz. A csapatnak egyszerre kell szörnyekre vadásznia és az iskolába is bejárnia, ami miatt nagy gondot okoz csapatuk titkának megőrzése

Szereplők

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Források 
 Az alakulat hivatalos oldala a nickelodeon.hu-n
 [www.nick.com/troop-grid/index.jhtml Az alakulat hivatalos oldala a nick.com-on]
 
 
 
 Az alakulat  a tv.animare.hu-n
 Az alakulat - nicklinks
 Az alakulat a Viva Tv honlapján

2009-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai
2013-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok